

Aziende
 Kärcher – azienda tedesca di elettroutensili

Persone
Alfred Kärcher (1901-1959) – imprenditore tedesco

Hans Jürgen Kärcher (* 1941) – ingegnere tedesco
Levin Kärcher (* 1986) – produttore musicale
Martin Jakob Kärcher (1875-1951) – politico tedesco (DVP) 
Siegfried Kärcher (* 1974) – pittore tedesco